Липовка () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 41 человек. Почтовый индекс — 27343. Телефонный код — 5242. Код КОАТУУ — 3520586002.

Местный совет 
27343, Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Родниковка, ул. Молодёжная, 10

Ссылки 
 Липовка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)